41-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1996 Ballon d’Or)»
25 декабря 1996 года

Золотой мяч: 
 Маттиас Заммер

(первый раз)

< 40-я Церемонии вручения 42-я >
Золотой мяч 1996 года (фр. 1996 Ballon d’Or) — 41-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручаемой журналом France Football. Результаты голосования были опубликованы в номере 2646 France Football 24 декабря 1996 года. В состав жюри входили 51 спортивный журналист из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Азербайджана, Албании, Англии, Андорры, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Северной Ирландии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Уэльса, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, Эстонии и Югославии.

Обладателем награды стал немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер. Он всего на одно очко опередил бразильца Роналдо. Третье место занял англичанин Алан Ширер. Заммер стал пятым немецким футболистом (после Герда Мюллера в 1970, Франца Беккенбауэра в 1972, 1976, Карла-Хайнца Румменигге в 1980, 1981 и Лотара Маттеуса в 1990 годах) и первым игроком дортмундской «Боруссии» - обладателем данной награды.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами, играющими в Европе. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 765 баллов; максимально игрок мог получить 255 баллов.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 18 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1996 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1996 году